Rechtenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rechtenbach, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rechtenbach (Hüttenberg), Ortsteil von Hüttenberg im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Rechtenbach (Schweigen-Rechtenbach), Ortsteil von Schweigen-Rechtenbach im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Rechtenbach (Eschbach), linker Zufluss des Eschbachs (zur Dreisam) in Stegen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Rechtenbach (Lauter), linker Zufluss der dort noch Wieslauter genannten Lauter nach Bundenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rechtenbach (Main), rechter Zufluss des Mains bei Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rechtenbach (Michelbach), linker Zufluss des Michelbachs (zur Ohrn) in Michelbach am Wald, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rechenbach